Флаг Адамовского района — официальный символ Адамовского муниципального района Оренбургской области Российской Федерации.

Флаг учреждён 21 марта 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 4439.

Описание 
«Флаг Адамовского района представляет собой красное прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, с голубой полосой вдоль верхнего края шириной в 2/5 от ширины полотнища и несущее посередине фигуры из герба района: орла с распростёртыми крыльями на голубой части полотнища и снопа пшеницы на красной части полотнища; все фигуры жёлто-оранжевые, концы крыльев орла — чёрные».

Обоснование символики 
Адамовский район славится на все Оренбуржье своими пахотными землями, на которых жители сёл и деревень района выращивают богатые урожаи пшеницы и ржи. Сноп пшеничных колосьев — символизирует ратный труд тружеников района. Сноп также является символом единства, общности.

Парящий орёл — символ степных просторов.

Фигура орла — многозначный символ. Орёл — символизирует победу, силу, могущество. Благодаря острому зрению, орла принято считать олицетворением Всевидящего Ока, Провидения, а крылья орла символизируют возрождение.

Голубая часть флага символизирует чистое небо. Голубой цвет символизирует возвышенные устремления, честь, славу, преданность, бессмертие.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

Примечания 

Флаги с изображением орла
Флаги с изображением пшеничного колоса